Tolliver est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anthony Tolliver (né en 1985), joueur de basket-ball américain
 (né en 1966), joueur américain de football américain
Charles Tolliver (né en 1942), compositeur et musicien de jazz américain
 (né en 1939), journaliste américain
Mose Tolliver (1918-2006), artiste afro-américain

Homonymie de patronyme